Mighty Mouse ( — «», , флотский индекс — Mk 4) — американская неуправляемая авиационная ракета. Предназначалась для обороны и нападения в воздушном бою, а также для применения по наземным или надводным целям. Была разработана Испытательной станцией вооружения флота Главного управления вооружения ВМС США в Чайна-Лейк и Иниокерне, штат Калифорния совместно с компанией North American Aviation. Состояла на вооружении палубной авиации ВМС, а также истребительно-бомбардировочной авиации ВВС. Своё название ракета получила благодаря одноимённому персонажу американских мультфильмов.

История 

Ракеты «Майти-маус» были разработаны в конце 1940-х годов для применения как в качестве «воздух-воздух», так и «воздух-поверхность». С тех пор американской промышленностью было выпущено много миллионов штук ракет такого типа и созданных на их основе аналогов.

Задействованные структуры 
В производстве различных компонентов ракет и пусковых устройств участвовали заводы и фабрики следующих компаний:

 Орудийные блоки
 Reynolds Metals, Финикс, Аризона.

 Боевая часть
 Heintz Manufacturing Co., Филадельфия, Пенсильвания;
 Tecumseh Products Co., Текумсе, Мичиган;
 Youngstown Kitchens, Уоррен, Огайо;
 American Radiator, Норвуд, Массачусетс;
 Houdaille Industries, Inc., Буффало, Нью-Йорк;
 Cottrell & Sons Co., Уэстерли, Род-Айленд;
 Hubeny Bros., Inc., Розелл, Нью-Джерси.

 Двигатель
 Hycon Manufacturing Co., Монровия, Калифорния;
 Tecumseh Products Co., Текумсе, Мичиган;
 McCord Corp., Детройт, Мичиган;
 Landers, Frary & Clark, Нью-Бритен, Коннектикут.

Тактико-технические характеристики 
 Источники информации: Designation Systems

 Общие сведения
 Самолёт-носитель — F-86D, F-89, F-94C, CF-100, F-102
 Категории поражаемых целей — легкобронированная военная техника
 Максимальная дальность стрельбы — 6000 метров
 Эффективная дальность стрельбы — до 3400 метров
 Скорость полёта ракеты — 600 м/с

 Массо-габаритные характеристики
 Длина — 1200 мм
 Диаметр корпуса — 70 мм
 Масса — 8,4 кг

 Боевая часть
 Тип БЧ — осколочно-фугасная с готовыми поражающими элементами
 Масса БЧ — 2,7 кг

 Тип взрывателя — мгновенного действия, срабатывание на контакт

 Двигатель
 Тип двигателя — РДТТ
 Топливо двигателя — Н/Д
 Время работы двигателя — 1,3 с
 Длина двигателя — 998 мм
 Масса двигателя — 5 кг
 Тяга двигателя — 3,3 кН (340 кгс)

Примечания 

Военная продукция NAA
Военная продукция NAWS
Неуправляемые авиационные ракеты
Ракетное оружие США
Ракеты «воздух-воздух»
Ракеты «воздух-поверхность»